Friedrich Rintelen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Rintelen (Jurist) (1836–1907), deutscher Jurist
 Friedrich Rintelen (Kunsthistoriker) (1881–1926), deutscher Kunsthistoriker
 Friedrich Rintelen (Mediziner) (1906–1991), Schweizer Augenarzt und Hochschullehrer